Теучитлан има више значења:

 Општина Теучитлан (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Теучитлан (Теучитлан, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику